Schotte is de familienaam van een aantal bekende figuren.

België
 August Schotte (historicus), een Belgisch gemeentesecretaris, koster en geschiedschrijver
 Briek Schotte, was ooit wereldkampioen in het wielrennen.
 Etienne Schotte, bedenker van krachtbal-sport.
 Frans Schotte, was CEO bij de Standaard Boekhandel.
 Geert Schotte, is CEO bij de Standaard Boekhandel.
 Johan Schotte, was een dirigent, muziekpedagoog en tubaïst.
 Jan Schotte, was een rooms-katholiek kardinaal.
 Renaat Schotte, is een Belgische sportjournalist bij de vrt en Sporza.
 Romanie Schotte, Miss België 2017.

 De GP Briek Schotte, is een wielerwedstrijd naar de wielrenner genoemd.

Nederland
 August Schotte, was een Nederlandse snelwandelaar.

Curaçao
 Gerrit Schotte, premier

Varia
 'Schotte' kan ook verwijzen naar de voormalige leerlooierij Schotte te Aalst (België).